Borbolla ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Borbolla (1920–2001), mexikanischer Fußballspieler 
 Juan Manuel Borbolla (* 1951), mexikanischer Fußballspieler